Аттіші́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 60 км на північний схід від Парижа, 100 км на південний схід від Ам'єна, 80 км на південний схід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 724 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1826,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Аттіші на сайті французького Національного інституту географії
 Аттіші на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Аттіші на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза